Zelený potok – dopływ rzeki Revúca na Słowacji
 Zelený potok – dopływ Úpy w Czechach
 Zielony Potok Jaworowy (słow. Zelený potok) – potok w Dolinie Zielonej Jaworowej
 Zielony Potok Kieżmarski (słow. Zelený potok) – potok w Dolinie Kieżmarskiej